GT2 steht für:
 Gruppe GT2, ein Reglement für Gran-Turismo-Rennwagen
 Porsche 911 GT2, Sport- und Rennversionen des Porsche 911 Turbo
 eine Rennversion des Lamborghini Diablo
 eine Sportversion des Marcos TSO, siehe Marcos Cars
 den zweiten Teil von Gran Turismo (Spieleserie)

GT-2 steht für:
 Green-Tweed GT-2, US-amerikanisches Segelflugzeug in der offenen Klasse, siehe Wettbewerbsklasse #Offene Klasse
 Gemini-Titan 2, Start eines Gemini-Raumschiffs mit der Titan-Trägerrakete am 19. Januar 1965